Minh Hòa (Bình Dương) - landelijke gemeente in de Vietnamese Bình Dương provincie
 Minh Hóa District - district in de Vietnamese Quảng Bình provincie